Учар-Хаджи — кумыкский, по другим данным, чеченский мулла, ученый-богослов. 27 июля 1825 года Учар-Хаджи убил генералов русской императорской армии Н. Грекова и Д. Лисаневича.

Происхождение

Кумыкская версия 
Генерал русской армии и военный историк Потто В. А в своём известном труде о Кавказской войне пишет о 318-ти собранных Лисаневичем кумыков, третий из которых был Учар-Хаджи.

Зафиксированы кумыкские предания о том, что он являлся знатным потомком туземных князей Старого Аксая. Некоторые источники сообщают о том, что Учар-Хаджи был из рода сала-узденей Тавлуевых-Аксайских, при этом класс сала-узденей являлся исключительно кумыкским.

В некоторых первоисточниках («История русской армии») касаемо Учар-Хаджи приводится следующая информация:

В документе под названием «Из обзора политического положения Черкессии со сведениями о деятельности англо-турецких эмиссаров» Учар-хаджи и его сын названы кумыками.:

М. И. Ольшевский писал о кумыкском происхождении Учара-Хаджи:
Герзель — аул, построенный на Аксае, известен кровавой драмой, разыгравшейся в 1824 году , — смертью генералов Лисаневича и Грекова, погибших от кинжалов нескольких фанатиков — кумыков, в отмщение за это исколотых штыками

На следующий день русские генералы в целях наказания кумыков, на чьей земле произошли столь дерзкие нападения, пригласили в редут 300 жителей Аксая, намереваясь их арестовать. Лисаневич, владея местными наречиями, стал их ругать по-кумыкски и, угрожая наказать за измену, приказал им сдать свои кинжалы. Один из горцев, упоминаемый в источниках как Хаджи Учар Якуб, отказался сделать это. Греков в гневе ударил его по лицу, на что Якуб кинжалом нанес смертельные ранения самому Грекову, а также Лисаневичу и ещё двум офицерам. Умирая, Лисаневич велел солдатам перебить всех горцев 

Выдающийся советский специалист по Кавказской войне Н. И. Покровский писал:
Попытка расправиться с восставшими кумыками после освобождения Герзель-Аула привела к новой вспышке внутри самой крепости. Арестованные, но ещё не обезоруженные кумыки убили двух генералов, руководивших расправой, Лисаневича и Грекова. .

Чеченская версия 

Русский исследователь XIX века Е. Вейденбаум называет Учар-Хаджи «чеченским муллой». Военный историк П. П. Зубов в своих исторических трудах упоминает муллу Учар-Хаджи, где по его данным он являлся выходцем из Чеченского народа. Генерал-майор И. Л. Дебу бывший командир левого фланга Кавказской линии в своих записках сообщает — при перекличке, Аджи, мулла Чеченского народа, отказывался выступить, по примеру прочих, вперед. Приставу велено было вытащить его насильно. Русский офицер Ф. Ф. Торнау в своих мемуарах «Воспоминания Кавказского офицера» подтверждает данную версию: На другой день Лисаневич и бывший при нем ген. Греков были изменнически убиты одним чеченским фанатиком.

В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона упоминается данное событие: В 1825 г. произошло общее восстание Чечни, во время которого горцы успели овладеть постом Амир-Аджи-юрт (8 июля) и пытались взять укрепление Герзель-аул, вырученное отрядом ген.-лейт. Лисаневича (15 июля). На другой день Лисаневич и бывший при нем ген. Греков были изменнически убиты одним чеченским фанатиком.

«На другой-день после одержанной победы Лисаневич собрав 130 знатнейших Аксаевцев, для сделания им заслуженных упреков, был вместе с генералом Грековым и ещё одним офицером, предательски ранен кинжалом рукой одного чеченского муллы и, спустя несколько минут умер от раны. Ожесточенные наши воины отмстили истреблением всех присутствующих при этом изменников А. Т. » .
Не знаю, сохраняется-ли в Ширванском пехотном полку память о шести братьях Грековых, харьковских уроженцев; пятеро из них в разное время были убиты; старший Греков, дослужившийся до генерал-майора, был заколот в 1825 году в крепости Герзель-Аул вместе с генералом Лесаневичем одним из чеченских абреков, второй, убит под Елисаветполем, трое — ещё прежде, оставался в живых в Ширванском пехотном полку — младший….
.

События в Герзель-ауле 

В 1825 году на арену борьбы на Кавказе вышел Шамиль. Первый удар горцев под начальством обрушился на слабый пост на Тереке, Аммир-Аджа-Юрт; вслед за ним погибли два слабых укрепления — Злобный окоп и Преградный стан, а затем горцы под предводительством Бейбулат Таймиева в течение семи дней осаждали русское военное укрепление Герзель, на полпути между крепостями Внезапной и Грозной.

Узнав об отчаянном положении Герзель-аульского гарнизона, Н. Греков вместе с начальником Кавказской линии генерал-лейтенантом Лисаневичем бросился из Грозной на выручку во главе 3 рот егерей, 400 казаков и 6 орудий. Быстрым движением они спасли Герзель-аул; 27 июля 1825 года горцев отбросили. На следующий день царские генералы, задумав наказать помогавших чеченцам кумыков, пригласили в редут 318 мужчин из Старого Аксая. Так описывал события В. Потто

далее…

А между тем, по словам Ермолова, «если бы аксаевцами не овладел совершенный страх, они сами смогли бы без труда завладеть всем Герзельским укреплением и артиллерией, при которой не было ни одного канонира».

Лев Толстой о событии в Герзель-ауле 
Лев Толстой сообщает о том, что Учар-Хаджи, горец, поднял восстание в 1825 году в селении Старый Аксай и убил генералов Грекова и Лисаневича. Далее он пишет.
Япишка разсказывалъ мнѣ, какъ Грековъ и Лесаневичь призвали въ Герзель-аулъ стариковъ изъ Стараго Аксая и Учаръ-Аджи, который былъ подозрѣваемъ въ продажѣ товаровъ Немирнымъ. — Объяснивъ имъ, что поступки Учаръ-Аджи противузаконны и что его должно взять, они старались успокоить другихъ Татаръ, но какъ только Учаръ-Аджи, который въ воротахъ, гдѣ отбирали у всѣхъ оружіе, успѣлъ скрыть въ рукавѣ кинжалъ, услыхалъ, въ чемъ дѣло, онъ бросился на Грекова, закололъ его, потомъ Лисеневича, хотѣлъ тоже срубить Муссу Хасаева, но Бегичевъ ударомъ шашки успѣлъ повалить его. Всѣхъ Татаръ, которые были тутъ, убили. — Въ томъ числѣ и Япишкинаго пріятеля, Парабочевскаго охотника, казака Данилу.

Галерея

Примечания

Литература  
 Зубов П. П. Подвиги русских воинов в странах кавказских с 1800 по 1834 год / [соч.] Платоном Зубовым. — СПб., 1835—1836. — 4 т.
 
 
 Фридрих Боденштедт. Die völker des Kaukasus und ihre freiheitskämpfe gegen die Russen. : Ein beitrag zur neuesten geschichte des Orients. — Frankfurt am Main : Lizius, 1849. — 614 с.
 Фридрих Боденштедт. Die völker des Kaukasus und ihre freiheitskämpfe gegen die Russen. : Ein beitrag zur neuesten geschichte des Orients. — Frankfurt am Main : Lizius, 1849. — 614 с. — с. 357.
 Энциклопедия военных и морских наук / Под ред. Леера Г. А. — Том IV. Кабаль — Ляхово. — СПб.: тип. В. Безобразова и Комп., 1889.; — 576 с.
 Военный энциклопедический лексикон, издаваемый Обществом военных и литераторов.  Том VIII. СПб. 1855. Лайбах — Михайловское: Типография Императорской Академии наук, 1855. —  236 с.
 Вейденбаум Е. Г.

Ссылки 
 

Участники Кавказской войны
История кумыков